Жюпиле Лига 1999/2000 — 97-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 6 августа 1999 года и закончился 11 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1999/2000
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1999 году
Спорт в Бельгии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000